Otter Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Otter Creek (biflöde till Tulameen River), vattendrag i British Columbia, 
 Otter Creek, norra British Columbia, vattendrag,

USA 

 Otter Creek, Florida, ort i Levy County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar